Partei des Volkes steht für:

 Partei des Volkes (Deutschland), Partei in Deutschland
 Partei des Volkes (Österreich), Partei in Österreich

Siehe auch:
 Gungminui-Partei (Partei der Bürger oder Volkspartei), Partei in Südkorea